Die Saison 1998/99 der Oberliga Nordost war die achte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die beiden Staffelsieger der Nord- und Südstaffel stiegen direkt in die Regionalliga Nordost auf. Die beiden Tabellenzweiten bestritten zwei Relegationsspiele, deren Sieger den dritten Regionalliga-Aufsteiger stellte.

Die jeweils beiden Tabellenletzten der zwei Staffeln stiegen direkt in die Landes- bzw. Verbandsligen ab. Die Tabellenvierzehnten hätten in zwei Relegationsspielen den dritten Absteiger ausspielen müssen.  Doch da der Spandauer SV als Regionalligaabsteiger auf den Oberligaplatz verzichtete und gleich in die Berliner Verbandsliga abstieg, konnten beide Mannschaften die Klasse halten.

Staffel Nord 
Die zweite Mannschaft von Hertha BSC sicherte sich mit sechs Punkten Vorsprung die Meisterschaft der Staffel Nord und damit den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Als Zweiter qualifizierten sich die Amateure von Tennis Borussia Berlin für die Relegationsspiele um den dritten Aufstiegsplatz gegen den Tabellenzweiten der Staffel Süd.

Mit deutlichen Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz standen am Saisonende die beiden Absteiger SC Charlottenburg und Tasmania 73 Berlin fest.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
Meister in der Staffel Süd wurde der VfL Halle 96 mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Der Verein stieg damit direkt in die Regionalliga Nordost auf. Der Vorjahresaufsteiger und Zweitplatzierte VfB Leipzig II war nicht aufstiegsberechtigt, da schon die erste Mannschaft des Vereins in der Regionalliga spielte. Deshalb nahm der Drittplatzierte, der FSV Hoyerswerda an den Relegationsspielen um den dritten Aufstiegsplatz gegen den Zweitplatzierten der Staffel Nord teil.
Der 1. FC Aschersleben stieg nach dem Vorjahresaufstieg direkt wieder ab, begleitet von der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Der Staffelzweite der Nord-Staffel, Tennis Borussia Berlin Amateure und der Staffeldritte der Südstaffel, FSV Hoyerswerda trugen zwei Spiele um den dritten Aufstiegsplatz für die Regionalliga Nordost aus. Im Hinspiel siegten die Berliner im heimischen Stadion mit 2:0. Da sie auch das Rückspiel in Hoyerswerda mit 1:0 für sich entscheiden konnten, stiegen sie schließlich in die Regionalliga auf, während Hoyerswerda auch in der folgenden Saison viertklassig blieb.

|}

Entscheidungsspiele um den Verbleib in der Oberliga 

Die beiden Tabellenvierzehnten der Nord- und der Süd-Staffel, TSG Neustrelitz und VfB Chemnitz, sollten in zwei Spielen (Hin- und Rückspiel) um den Verbleib in der Oberliga spielen. Es fand jedoch nur das Hinspiel in Chemnitz statt. Da der Spandauer SV als Regionalligaabsteiger auf den Oberligaplatz verzichtete und gleich in die Berliner Verbandsliga abstieg, wurde das Rückspiel abgesagt und beide Mannschaften konnten in der Oberliga verbleiben.

|}

1998
Fußballsaison 1998/99